Maroević ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Maroević (1937–2007), jugoslawischer bzw. kroatischer Museologe
 Tonko Maroević (1941–2020), jugoslawischer bzw. kroatischer Autor und Übersetzer
 Vinko Maroević (* 1956), kroatischer Opernsänger
 Zoran Maroević (1942–2019), jugoslawischer Basketballspieler